Gardon, fiume della Francia, affluente del Rodano
Gardon, pesce appartenente alla famiglia dei Cyprinidae
Gardon, strumento musicale tipico della Transilvania